Der Weg ins Leben steht für:
 Der Weg ins Leben, Roman von Anton Semjonowitsch Makarenko (1933–1935)
 Der Weg ins Leben (1931), sowjetischer Spielfilm von Nikolai Ekk (1931)
 Der Weg ins Leben (1954), deutscher Spielfilm von Josef Stauder (1954) 
 Der Weg ins Leben (1955), sowjetischer Spielfilm von Alexei Masljukow und Metschislawa Majewskaja (1955) 
 Alternativtitel von Mit einer Zeitung zugedeckt, mexikanischer Spielfilm von Alfonso Corona Blake (1956) 
Siehe auch:
 Fahrt ins Leben